Онишкевич Гнат Денисович (1847–1883) — український мовознавець і педагог.
 Лариса Онишкевич (1935) — українознавець, літературознавець, голова Наукового товариства ім. Шевченка в США (2000–2006).
 Онишкевич Мирослав (1911–1950) — полковник УПА, діяч ОУН(б).
 Онишкевич Михайло Йосипович (1906–1971) — український мовознавець, доктор філологічних наук.
 Тарас Онишкевич (?-1944) — курінний УПА.
 Януш Онишкевич (1937) — польський політик, математик, альпініст та спелеолог, міністр національної оборони Польщі, депутат сейму X, I, II i III скликань, депутат Європейського парламенту.
 Онишкевич Степан — український священик, громадсько-культурний діяч, посол австрійського парламенту у Відні, член УНРади ЗУНР.